El nombre Alexandr Tkachov puede referirse a las siguientes personas:
Alexandr Tkachov, político ruso;
Alexandr Tkachov, nadador ruso.